L'aire urbaine de Dunkerque est une aire urbaine française centrée sur les neuf communes de l'unité urbaine de Dunkerque. Composée de 57 communes, elle comptait  en 2012.

Caractéristiques en 1999 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Dunkerque est composée de 56 communes, situées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France.

11 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Communes 

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Dunkerque selon le découpage de 1999. Dans sa délimitation de 2010, elle compte une commune supplémentaire, Broxeele.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes du Nord
 Communes du Pas-de-Calais

Références

Liens externes 
 INSEE, Composition 2010
 INSEE, Chiffres-clés

Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque Grand Littoral

Dunkerque
Dunkerque